Marosi Sándor (1929–2009) geográfus
 Marosi Sándor (?–?) építészmérnök